Het chemisch element germanium (Ge), met een atoommassa van 72,64(1) u, bezit 5 stabiele isotopen: 70Ge, 72Ge, 73Ge, 74Ge en 76Ge, waarvan de voorlaatste het meest abundant is (ongeveer 37%). De overige 27 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van germanium is 60Ge, met een halfwaardetijd van ongeveer 30 milliseconden. De langstlevende is 76Ge, met een halfwaardetijd van 1,78 triljard jaar. Deze isotoop bezit de langste gemeten halfwaardetijd van alle bekende radio-isotopen. De facto kan dit nuclide eveneens als stabiel worden beschouwd, omdat de halfwaardetijd miljarden malen groter is dan de leeftijd van het universum. De isotoop germanium-68 bezit de op een na langste halfwaardetijd: 270,95 dagen. Het vervalt door elektronenvangst tot gallium-68, dat in de nucleaire geneeskunde wordt gebruikt.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element